Николай Дмитриевич Губенко () — слесарь вагонного депо Ясиноватая Донецкой железной дороги, Герой Социалистического Труда (1977).

Биография 
Родился 4 октября 1930 года в городе Ясиноватая (ныне Донецкой области) в семье железнодорожника.

Окончил 7 классов школы и с 24 октября 1944 года начал работать учеником слесаря в вагонном депо Ясиноватая. С 1945 года — слесарь по ремонту станков и оборудования. Затем переведён в контейнерный цех, где была создана экспериментальная группа (позднее — бригада). Окончил вечернюю школу.

Автор 378 рационализаторских предложений и 5 изобретений. Предложил и изготовил полуавтоматическую линию по демонтажу колёсных пар, которая демонстрировалась на международной выставке «Железнодорожный транспорт — 1977», поточную линию ремонта колёсных пар на буксах с роликовыми подшипниками, стационарный многошпиндельный гайковёрт для монтажа и демонтажа букс. Вместе с товарищами создал автоматическое устройство для мойки корпусов букс железнодорожных вагонов, машину для их ремонта, полуавтоматическую линию ремонта буксового узла и много других усовершенствований. Общий экономический эффект от его рационализаторских предложений составил 17 миллионов рублей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1977 года за выдающихся успехи, достигнутые в выполнении плановых заданий на 1976 год и принятых социалистических обязательств, присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Продолжал работать в депо до выхода на пенсию.

Его именем назван электровоз ВЛ8М-595.

Дата смерти пока не выяснена.

Награды 
 медаль «Серп и Молот» (13.05.1977);
 дважды орден Ленина (04.05.1971; 13.05.1977);
 Заслуженный рационализатор Украинской ССР (1970);
 Государственная премия Украинской ССР в области науки и техники (22.12.1973) — за разработку и внедрение новой технологии и комплекса машин для ремонта железнодорожных вагонов;
 Орден Трудового Красного Знамени (28.02.1974);
 Малая золотая медаль ВДНХ;
 значок «Почётный железнодорожник».
 медали.

Источники 
 Косолапова M. Н. Рабочая позиция Николая Губенко: [О слесаре вагон. депо Ясиноватая Донец. ж. д.]. — : Транспорт, 1978. — 31 с. — (Герои десятой пятилетки).
 Кучушев А. Созидатель: [О Герое Соц. Труда, засл. рационализаторе УССР, слесаре Н. Д. Губенко. Вагон. депо Ясиноватая Донец. ж. д.]. — Гудок, 1981, 20 сентября.
 Губенко Николай Дмитриевич. С думой о завтрашнем дне: [О реконструкции депо Ясиноватая. Беседа с Героем Соц. Труда Н. Д. Губенко / Записал И. Вертель]. — Гудок, 1978, 7 февраля.

Ссылки 
 
 Фильм https://www.net-film.ru/film-49191/?search=qславянск
 Фото https://www.etoretro.ru/pic35698.htm
 Фото https://web.archive.org/web/20200207132759/http://www.kdpu-nt.gov.ua/ru/node/19986